Doro pode significar:

 Doro (filho de Heleno), ancestral mitológico dos dórios
 Doro Pesch, vocalista da banda de heavy metal Warlock

Desambiguação